Натуральне число 948
 948 рік до нашої ери
 948 рік нашої ери